Wolvendaal of Wolvendael kan verwijzen naar:
 Kasteel Wolvendael, een landhuis, nu cultureel centrum, in Ukkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Wolvendael (wijk) of Wolvendaal, een wijk in Ukkel
 Wolvendaelpark, Wolvendaalpark of het Wolvendael, een park in Ukkel
 Kasteel van Wolvendaal, een landhuis in Brussegem, Merchtem, in Vlaams-Brabant
 Wolvendael, een buurtschap en straat in Brussegem
 Park van Wolvendael, een park in Brussegem
 Wolvendaalsche kerk of Wolvendael Church, een kerkgebouw in Colombo, Sri Lanka